21st Century – dziewiąty album niemieckiego zespołu Blue System wydany 21 marca 1994 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-19575-2 (wydanie CD). Album zawiera 12 utworów.

Lista utworów 
CD (Hansa 74321-19575-2) – 21 marca 1994

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen
  Współproducent: Luis Rodríguez

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1994
Albumy Bertelsmann Music Group